Earth to the Remix E.P. Volume Two (2009) est le second album de remixes du groupe de rock américain The Dandy Warhols dans lequel sont revisités quatre autres titres de leur album …Earth to the Dandy Warhols….

Cet E.P. est disponible sous format CD dans deux chaînes de magasins de disques spécifiques aux États-Unis et au Canada et en téléchargement sur le site du groupe le 18 avril 2009. Les autres sources de téléchargement (amazon.com, iTunes Store, etc.) le proposent elles le 21 avril.

Titres 
 And Then I Remixed of Yes
 When the Talk Radio Breaks
 Love Song
 Now You Love My Remix

Notes et références 

Album musical sorti en 2009